Palazzon II ima više značenja:
 Palazzon II, Treviso
 Palazzon II, Vicenza